A Hegyalja út jelentései:

 Hegyalja út, egy főútvonal Budapesten
 Hegyalja út, egy főútvonal Miskolcon